Wereldtijd, Universal Time
Universiteit Twente, een Nederlandse universiteit in Enschede (Twente)
Unreal Tournament, een computerspel
UT (motorfiets), een Duits historisch motormerk
U. Twijnstra's Oliefabriek N.V., een olieslager en veevoerfabrikant
Station Utrecht Centraal
Historische benaming voor de muzieknoot Do
Utah (staat), een Amerikaanse staat